Porath ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Porath (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Jerker Porath (1921–2016), schwedischer Biochemiker und Erfinder
 Josef Porath (Heinz Foerder; 1909–1996), deutsch-israelischer Schachspieler
 Julia Porath (* 1986), deutsche Radiomoderatorin
 Julius Porath (* 1996), deutscher Handballspieler
 Günter Porath (1932–2014), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Paul Porath (* 1996), deutscher Handballspieler
 Ron Porath (* 1973), Schweizer Physiker und Autor
 Silke Porath (* 1971), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Tim Porath (* 1975), deutscher Theaterschauspieler
 Yehoshua Porath (1938–2019), israelischer Historiker

Siehe auch:
 Porat